Kottmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alina Rotaru-Kottmann (* 1993), rumänische Weitspringerin
 Alois Kottmann (1929–2021), deutscher Violinist
 Angelika Schaffar-Kottmann (* 1967), deutsche Violinistin
 Boris Kottmann (* 1964), deutscher Violinist
 Claus Kottmann (* 1951), niederländischer Requisiteur, Filmarchitekt und Ausstatter
 Franz Jakob Anton Kottmann (1783–1844), Schweizer Offizier und Maler 
 Gottfried Kottmann (1932–1964), Schweizer Ruderer und Bobfahrer
 Hariolf Kottmann (* 1955), deutscher Chemiker und Manager
 Johann Karl Kottmann (1776–1851), Schweizer Arzt
 Josef Kottmann (1904–1980), Schweizer Künstler
 Johann Viktor Kottmann (1822–1881), Schweizer Unternehmer und Generalstabsoffizier
 Markus Kottmann (?), Schweizer Skeletonsportler
 Max Kottmann (1867–1948), deutscher Philologe, katholischer Priester, Domdekan und Generalvikar der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 Tillie Kottmann (* 1999), Schweizer Software-Entwicklerin und Computer-Hackerin
 Volker Kottmann (1937–2016), deutscher Fußballtrainer

Siehe auch:
 Alois-Kottmann-Preis für klassisches sangliches Violinspiel
 Cotman
 Codman
 Cothmann